Пильчак, або Кам'яний окунь (Serranus) — рід окунеподібних риб родини кам'яних окунів (Serranidae).

Види 
 Serranus accraensis (Norman, 1931)
 Serranus aequidens (Gilbert, 1890)
 Serranus africanus (Cadenat, 1960)
 Serranus annularis (Günther, 1880)
 Serranus atricauda (Günther, 1874)
 Serranus atrobranchus (Cuvier, 1829)
 Serranus baldwini (Evermann & Marsh, 1899)
 Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)
 Serranus chionaraia (Robins & Starck, 1961)
 Serranus flaviventris (Cuvier, 1829)
 Serranus hepatus (Linnaeus, 1758)
 Serranus heterurus (Cadenat, 1937)
 Serranus huascarii (Steindachner, 1900)
 Serranus luciopercanus (Poey, 1852)
 Serranus maytagi (Robins & Starck, 1961)
 Serranus notospilus (Longley, 1935)
 Serranus novemcinctus (Kner, 1864)
 Serranus phoebe (Poey, 1851)
 Serranus psittacinus (Valenciennes, 1846)
 Serranus sanctaehelenae (Boulenger, 1895)
 Serranus scriba (Linnaeus, 1758)
 Serranus socorroensis (Allen & Robertson, 1992)
 Serranus stilbostigma (Jordan & Bollman, 1890)
 Serranus subligarius (Cope, 1870)
 Serranus tabacarius (Cuvier, 1829)
 Serranus tigrinus (Bloch, 1790)
 Serranus tortugarum (Longley, 1935)

Література 

Кам'яні окуні
Роди риб